A Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro está localizada na cidade de Ibaté, no Estado de São Paulo. Sua extensão territorial compreende os bairros do Jardim Cruzado, Jardim América e Jardim Esfer, além de áreas rurais do Município de Ibaté. Pertence à Região Pastoral 1 da Diocese de São Carlos.

Ver também 
 Paróquias da Diocese de São Carlos

Ligações externas 

Perpetuo Socorro, Nossa Senhora, Paroquia
Templos católicos romanos
Igrejas de São Paulo (estado)
Ibaté
Fundações em São Paulo em 1990